Polskie nazwisko, które nosi 6146 osób .
 Eugeniusz Kujawski (ur. 1936) – polski aktor
 Igor Kujawski (ur. 1961) – polski aktor
 Jerzy Kujawski
 Leon Kujawski
 Maciej Kujawski (ur. 1953) – polski aktor
 Mariusz Kujawski
 Romuald Kujawski
 Zygmunt Kujawski
 Maria Kujawska
 Eufemia kujawska

Przypisy